Joan Carrera i Dellunder (Torroella de Montgrí, 1889 - Girona, 1952), artista català
 Joan Carrera i Pedrol (Tarragona, 1951), físic i polític català
 Joan Carrera i Planas (Cornellà de Llobregat, 1930 - Barcelona, 2008), clergue i bisbe auxiliar de Barcelona